Caeté of Caetés kan verwijzen naar:
Caeté (volk), een inheems volk uit het noordoosten van Brazilië
Caeté (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Caetés (Pernambuco), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco